Un pore désigne une cavité ou anfractuosité dans un solide, un orifice débouchant sur une surface, un canal traversant une paroi. Les pores sont nombreux et de petite tailles. Ils permettent souvent l'écoulement de fluides mais pas nécessairement. On distingue selon le domaine d'application :
 en biologie, voir Pore (biologie) ;
 chez les plantes, ce sont de petits orifices à la surface des fruits, des feuilles ou des tiges ;
 en mycologie, il s'agit de l'extrémité ouverte des tubes de certains champignons, notamment les Boletaceaes ;
 en science des matériaux, voir Porosité et Pore (cristallographie).

En outre, Pore est une municipalité de Colombie.